Alessandro Cortini – polistrumentista italiano
 Bruno Cortini – regista e sceneggiatore italiano
 Eleonora Cortini – showgirl, modella, attrice e conduttrice italiana
 Giulio Cortini – partigiano e fisico italiano
 Publio Cortini (giureconsulto) – giureconsulto e patriota. (Vedi:)
 Publio Cortini – imprenditore, ingegnere